Собор Девы Марии (Минск) - костёл в Минске.
 Костёл Пресвятой Девы Марии - крупнейший в Европе костёл из кирпича в Гданьске.